Požela ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Der Familienname ist abgeleitet vom litauischen Verb 'želti' (sprießen).

Weibliche Formen 
Poželaitė (ledig)
Poželienė (verheiratet)

Namensträger 
 Juras Požela (1982–2016), litauischer sozialdemokratischer Politiker
 Juras Karlowitsch Požela (1925–2014), russisch-litauischer Physiker

Siehe auch 
 Požėla

Familienname
Litauischer Personenname